Biografia:
 Gustav Fischer (explorador) (1848–1886), explorer alemany de l'Africa
 Gustav Fischer (genet) (1915–1990), genet suís.